Stricker est un patronyme porté notamment par :

 Anna Zita Maria Stricker (1994-), coureuse cycliste italienne,
 Dominic Stricker (2002-), joueur de tennis suisse,
 Erwin Stricker (1950-2010), skieur alpin italien,
 Rémy Stricker (1936-2019), pianiste, professeur, producteur de radio, musicologue et auteur français,
 Sarah Stricker (1980-), romancière et journaliste allemande,
 Steve Stricker (1967-), golfeur américain.